Nørholm henviser til flere artikler:
 Nørholm (herregård) – et ejerlav og en herregård i Thorstrup Sogn, Varde Kommune
 Nørholm (Aalborg Kommune) – en landsby og et ejerlav i Nørholm Sogn, Aalborg Kommune
 Nørholm (Grimstad) - herregård i Grimstad

 personer
 Ib Nørholm en dansk komponist